Decanteren (scheikunde), een scheidingsmethode
 Decanteren (wijn), het overschenken van wijn in een glazen karaf

Zie ook 
 Decanteercentrifuge